Kolar (district), een district van de Indiase staat Karnataka
 Kolar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Kolar